

Lieux 

 Haddon, un village du Cambridgeshire, en Angleterre.

Personnes 

 Alfred Cort Haddon (1855-1940), professeur de zoologie et d’ethnologiebritannique ;
 Dayle Haddon (1948/49-), actrice et ancienne mannequin canadienne ;
 Deitrick Haddon (1973-), chanteur de gospel, compositeur, producteur et pasteur américain ;
 Mark Haddon (1962-), illustrateur, romancier, dramaturge et poète britannique.

Autre 
 Matrice de Haddon, paradigme de la prévention des blessures et de la santé publique.